Il gruppo della nefelina è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della nefelina 
 Kaliophilite
 Kalsilite
 Megakalsilite
 Nefelina
 Panunzite
 Trikalsilite

Note 

Nefelina